Лезно — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лезно — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Лезно — деревня в Чудовском районе Новгородской области.